plaatsen:
 Taga (Japan)
 Taga (Mali)
 Țaga (Roemenië)
 Taga (Samoa)
overige:
 de planetoïde 3997 Taga
 Tagajo, een middeleeuws Japans fort tegen de Emishi